Sándor Imre (1877–1930) genealógus, újságíró
Sándor Imre (1892–1943) író, újságíró, műfordító
 Sándor Imre (1893–1956) római katolikus pap, vértanú
Sándor Imre (1933–2007) közgazdász, professzor emeritus
 Sándor Imre (1951) vitorlázó